Гу́рьевский район — административно-территориальная единица (административный район) в Калининградской области России. В рамках организации местного самоуправления до 1 января 2022 года соответствовал  Гурьевский городской округ, с 1 января 2022 года соответствует Гурьевский муниципальный округ.

Административный центр — город Гурьевск.

География 
Район территориально расположен вокруг города Калининграда. С северо-востока граничит с Полесским районом, с запада имеет общую границу с Зеленоградским районом, частично проходит по Куршскому заливу, с востока граничит с Гвардейским районом, южная граница захватывает часть акватории Калининградского залива и соседствует с Багратионовским районом.

Площадь территории 1363 км². Численность населения района 68,5 тысяч человек. По его территории протекает самая крупная река области Преголя, впадающая в Калининградский залив и судоходная на всем протяжении.

Население 
Район

Городской округ

История 
Современный Гурьевский муниципальный округ располагается на частях территории сразу двух исторических областей древней Пруссии: Самбии (северная часть округа по правому берегу Преголи) и Натангии (южная часть округа по левому берегу Преголи).

Район образован 7 апреля 1946 года как Кёнигсбергский в составе Кёнигсбергской области. 7 сентября 1946 года переименован в Гурьевский район Калининградской области.

В 1947 году часть территории района передана во вновь образованный Калининградский район. В 1953 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 февраля 1953 года центр Гурьевского района из города Гурьевска был переведён в населённый пункт Исаково. 27 апреля 1959 года указом Президиума Верховного Совета СССР был упразднён Калининградский район, часть его территории передана Гурьевскому району. 1 февраля 1960 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР центр Гурьевского района был снова перенесён в город Гурьевск.

В 2004 году муниципальный район был преобразован в городской округ.

В 2008 году городской округ был преобразован в муниципальный район.

В 2014 году муниципальный район снова был преобразован в городской округ.

В 2022 году городской округ был преобразован в муниципальный округ.

Муниципальное устройство 
С 2008 до 2014 гг. в муниципальном районе были 1 городское и 7 сельских поселений:

Административное деление 
В состав Гурьевского административного района в 2010 — 2019 гг. входили:
 7 сельских округов:
 Большеисаковский,
 Добринский,
 Кутузовский,
 Луговской,
 Низовский,
 Новомосковский,
 Храбровский;
 1 город районного значения:
 Гурьевск.

Территориальное деление 
1 января 2014 года, для обеспечения эффективного управления окружным хозяйством и социальной сферой, территория Гурьевского городского округа подразделена на семь административных районов:
 Большеисаковский район;
 Добринский район;
 Кутузовский район;
 Луговской район;
 Низовский район;
 Новомосковский район;
 Храбровский район.

Состав городского округа

Промышленность 
 На реке Гурьевке находится Заозёрная ГЭС, введенная в строй в 1994 году мощностью 0,4 МВт.

Сельское хозяйство 
Сельское хозяйство в районе насчитывает 35 действующих сельскохозяйственных предприятий, осуществляющих производство, переработку и реализацию сельхозпродукции, из них:
 23 крестьянских (фермерских) хозяйства;
 4 сельскохозяйственных кооператива;
 5 обществ с ограниченной ответственностью;
 7 акционерных обществ.

Транспорт 
Муниципальный округ имеет хорошо развитую дорожную сеть, общая протяженность которой составляет 377 км.

По территории района проходят пути железнодорожного сообщения следующих направлений: Калининград — Вильнюс — Минск — Москва, Калининград — Советск, Калининград — Мамоново, Калининград — Светлогорск, Калининград — Зеленоградск.

В районе находится единственный в Калининградской области аэропорт, который обслуживает регулярные внутренние и международные, а также чартерные рейсы.

См. также 
Гурьев Степан Савельевич

Примечания

Ссылки 
 Гурьевский район на сайте Правительства Калининградской области
 Сайт администрации района
 Балтийский альманах № 7. Хроника административного устройства

Гурьевский район (Калининградская область)
Упразднённые муниципальные районы Калининградской области
Муниципальные районы, упразднённые в 2014 году
Упразднённые городские округа Калининградской области
Муниципальные округа Калининградской области
Городские округа, упразднённые в 2022 году
1946 год в Калининградской области
Районы, образованные в 1946 году
Появились в 1946 году в России